Tratz ist der Familienname von

 Eduard Paul Tratz (1888–1977), österreichischer Zoologe
 Erwin Tratz (* 1927), deutscher Gewichtheber
 Yvonne Tratz (* 1957), deutsche Kamerafrau